Серге́й Русако́в:
 Русаков, Сергей Владимирович  (род. 1954) — российский математик, зав. кафедрой прикладной математики и информатики ПГНИУ.
 Русаков, Сергей Григорьевич (род. 1946) — российский учёный, член-корреспондент РАН.
 Русаков, Сергей Иванович (1906—1976) — советский инженер, конструктор автомобилей.